Enrique Gómez puede referirse a las siguientes personas:

 Enrique Gómez Bascuas (1916-1955), guionista y director de cine español;
 Enrique Gómez Carrillo (1873-1927), escritor y diplomático guatemalteco;
 Enrique Gómez Correa (1915–1995), poeta y diplomático chileno;
 Enrique Gómez Hurtado, abogado y economista colombiano;
 Enrique Gómez Montealegre, Predicador protestante colombiano;
 Enrique Gómez Muñoz "Spencer" (1898-1926), futbolista español;
 Enrique Gómez Haro (1877-1956), abogado, periodista, escritor y académico mexicano;
 Enrique Gómez Arboleya (1910-1959), jurista, profesor universitario, filósofo y escritor español. Catedrático de la universidades de Granada y Madrid;
 Enrique Gómez Rodríguez empresario agrícola español,  procurador a Cortes durante el período franquista.